Quatro Irmãos, município brasileiro
Quatro Irmãos (filme), com Mark Wahlberg
Lápides dos Quatro Irmãos, em Portugal